Elbel ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Elbel (1834–1912), österreichischer Ingenieur und Lokomotiv-Konstrukteur
 Benjamin Elbel (1690–1756), Franziskaner und Moraltheologe
 Herbert Elbel (1907–1986), österreichisch-deutscher Rechtsmediziner und Hochschullehrer
 Mauritius Elbel (1730–1798), Abt des Klosters Osek 

Elbel

 bezeichnet in Sagen in Thüringen den Vorreiter der Wilden Jagd